Басореачи има више значења:

 Басореачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басореачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басореачи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику